Чемпионат Островов Кука по футболу (англ. Cook Islands Round Cup) — ежегодное национальное футбольное первенство Островов Кука. Состоит из одной лиги, впрочем с 1985 по 2006 годы существовал и второй дивизион. Чемпионат на данный момент состоит из 6 команд, лучшая из которых выходит в предварительный раунд Лиги чемпионов Океании.

Первый чемпионат прошёл ещё в 1950 году, однако затем он не проводился до 1971 года, когда образовалась Футбольная ассоциация Островов Кука.

Чемпионат проводится в 3 круга, каждая команда проводит по 15 игр. Начинается чемпионат в конце августа - начале сентября, а заканчивается уже в конце ноября.  

В чемпионате принимают участие только команды с острова Раротонга.

Сезон 2021

Команды-участницы

Итоговая таблица:

Чемпионы страны 
Ниже приведена таблица чемпионов Островов Кука по годам.

* С учётом титулов Ароранги

Таблица чемпионов Островов Кука по кол-ву титулов:

Примечания

Ссылки 
О чемпионате на rsssf.com